Kosjerić (gemeente), gemeente in Servië
 Kosjerić (selo), plaats in Servië